Hunger (2008), een film over de hongerstaking van IRA-lid Bobby Sands
Hunger (2009), een Amerikaanse thriller-horrorfilm
Hunger (Florence and the Machine), een muzieknummer
Hunger (boek), een sciencefictionboek van Michael Grant
Hunger van Utrecht, een bisschop van Utrecht uit de negende eeuw